Tenax steht für:
 Tenax (Radsportteam), Radsportteam
 Tenax I, Kamera
 Tenax II, Kamera
 Toho Tenax, früherer Name von Teijin Carbon, Hersteller von Kohlenstofffasern
 Tenax, Markenname für ein Polymer, siehe Poly(2,6-diphenyl-p-phenylenoxid)
 Tenax, Markenname für einen Sicherheitsverschluss der Happich-Gruppe 

Tenax ist das Cognomen folgender Personen:
 Aulus Instuleius Tenax, römischer Centurio